Betlemitas (o bethlemitas), plural de betlemita, relativo a Bethlem (Belén), hace referencia al:

 gentilio de la ciudad de Belén.

También puede referirse al gentilicio o nombre común de uno de los siguientes institutos religiosos de la Iglesia católica:

Instituto de Hermanas Bethlemitas, congregación religiosa femenina de derecho pontificio, fundada en 1668 en Guatemala;
Orden de los Hermanos Betlemitas, orden religiosa clerical de derecho pontificio, fundada en 1656 en Guatemala;
Orden Militar de Nuestra Señora de Belén, orden militar fundada en 1459 y suprimida en 1484.